Сыромя́тнический переулок — название улиц на территории Басманного и Таганского районов в Москве.

 1-й Сыромятнический переулок
 2-й Сыромятнический переулок
 3-й Сыромятнический переулок
 4-й Сыромятнический переулок

См. также 
 Сыромятнический проезд
 Сыромятническая набережная